Transformers; es una popular franquicia de juguetes que suelen cambiar de forma originarios de Japón.

Transformers o The Transformers también puede referirse a:

Series de TV 

 Transformers: Generación 1
 Transformers: Generación 2
 Transformers: Beast Wars
 Transformers: Beast Wars II
 Transformers: Beast Wars Neo
 Transformers: Beast Machines
 Transformers: Robots in Disguise
 Transformers: Armada
 Transformers: Energon
 Transformers: Cybertron
 Transformers Animated
 Transformers: Prime
 Transformers: Robots in Disguise (2015)

Películas 

Transformers: la película; película animada de 1986.
 Transformers; película del 2007 dirigida por Michael Bay.
Transformers: la venganza de los caídos; película del 2009 dirigida por Michael Bay.
Transformers: el lado oscuro de la luna; película del 2011 dirigida por Michael Bay.
 Transformers: la era de la extinción; película del 2014 dirigida por Michael Bay.
 Transformers: el último caballero; película del 2017 dirigida por Michael Bay.
 Bumblebee (película); película del 2018 dirigida por Travis Knight

Videojuegos 

 The Transformers (1986)
 Transformers: Battle to save the Earth (1986)
 Transformers: Convoy no Nazo (1986) (Japón)
 Transformers: The Headmasters (1987) (Japón)
 Beast Wars Game (1997)
 Beast Wars Transmetals (2000) (Japón)
 Dream Mix: TV World Figthers (2003) (Japón)
 Transformers Tatakai (2004) (Japón)
 Transformers Armada: Prelude to Energon (2004)
 Transformers: The Game (2007)
 Transformers Animated: The Game (2008)
 Transformers: La Venganza de los Caídos (2009)
 Transformers: War for Cybertron (2010)
 Transformers: El Lado Oscuro de la Luna (2011)
 Transformers: Fall of Cybertron (2012)
 Transformers: Prime - El Juego (2012)
 Transformers: Rise of the Dark Sparks (2014)

Música 
 Transformer; Álbum del músico Lou Reed.
 Transformer; canción del cantante de reguetón  Eddie Dee.